Capaya peut désigner :

Toponymes

Capaya : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité d'Acevedo dans l'État de Miranda ;
 Capaya : capitale de la paroisse civile de Capaya de la municipalité d'Acevedo dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme